Жо́стер вечнозелёный () — кустарник; вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Это вечнозелёный кустарник 1—5 м в высоту. Стебли в красноватой коре; молодые ветки опушённые.

Листья округлые и компактные, 2—6 см в длину, они иногда расположены почти напротив, овальные или ланцетные, кожистые, блестящие зелёные, желтовато-зелёные снизу.

Цветки маленькие, ароматные. Период цветения длится с февраля по апрель.

Плоды красно-коричневые косточковые около 3—4 мм, содержащие от двух до четырёх семян. Плоды темнеют до чёрного при созревании.

Хозяйственное значение и применение 
Плоды имеют целебные свойства и могут быть использованы с осторожностью как слабительное.

Распространение 
Этот вид широко распространён в термофильных вечнозелёных кустарниках в средиземноморских регионах, от уровня моря до 700 м над уровнем моря. Этот вид выращивается в качестве декоративного кустарника сада, ценится за его глянцевые вечнозелёные листья и красные ягоды.

Примечания

Литература 

 Pignatti S. Flora d’Italia. — Edagricole, 1982. — Vol. II. — P. 78.

Флора Евразии
Флора Северной Африки
Крушиновые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum